O Grupamento Aéreo de Segurança Pública do Pará realiza inúmeras missões, como resgate aeromedico, salvamento aquático e terreste, missões constituicionais da PM, combates de assalto a banco, policiamento preventivo e ostensivo, Defesa Civil, transporte aéreo de servidores e cargas e defesa ambiental.

O Graesp foi concebido com o intuito de dar continuidade a integração que era feita pelas forças de Segurança Pública do Pará. Por sua vez, com a criação do Grupamento houve um melhor atendimento nas ocorrências e no suporte de vida.

Histórico

O Graesp foi instituído com a fusão do Grupamento Aéreo da PM – Graer, criado em 2004, a Coordenadoria de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros Militar – COA criado em 2007 e ampliado com a fusão da Diretoria de Transportes Aéreos da Casa Militar, em 2015.

Atualmente, Em todo o Pará há cinco bases do Graesp, localizadas em Belém, Altamira, Marabá, Redenção e Santarém. Integram o grupamento 101 servidores das polícias Militar e Civil, além do Corpo de Bombeiros Militar, principalmente nas funções de piloto, mecânico de aeronave e gestor administrativo. As aeronaves utilizadas são 11: cinco helicópteros e seis aviões, todos em perfeito estado de conservação.   e uma aeronave com sistemas remotamente pilotadas, conta também com 04 caminhonetes, 02 caminhões de abastecimento e uma motocicletas.

Segurança pública no Brasil